Галь:

Фамилия 
 Галь, Адам де ла (1240—1287) — французский трувер, поэт и композитор.
 Галь, Алексей Трофимович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Галь, Жан-Батист (1755—1829) — французский филолог-эллинист.
 Галь, Луи ван (род. 1951) — нидерландский футболист и тренер.
 Галь, Нора (1912—1991) — советская переводчица, литературовед, критик и теоретик перевода.
 Галь, Ханс (1890—1987) — австрийский композитор и музыковед.
 Галь, Эмиль Михайлович (1898—1960) — советский актёр-эксцентрик.
 Галь, Узиэль (1923—2002) — израильский конструктор стрелкового оружия.

Топоним 
 Галь () — коммуна в земле Штирия (Австрия).
 Галь — болото в Ганцевичском и Ляховичском районах Белоруссии.

Другое 
 «Галь» — подводная лодка на вооружении военно-морского флота Израиля.

См. также 
 Галль
 Gal